John Tillman kan syfta på bland andra:

* John N. Tillman (1859–1929), amerikansk  politiker
 John Tillman (1869–1938), svensk läkare
 John Tillman (född 1965), amerikansk trestegshoppare
 John Tillman (född 1973), svensk basketspelare